„Something Else” – singel zespołu Sex Pistols (1979)
 Something Else – album muzyczny zespołu The Cranberries (2017)